Чемпионат Эстонии по футболу 1963 года — 19-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 10 команд. Чемпионом впервые стал «Темпо» 
(Таллин).

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1963
Футбол в СССР в 1963 году
1960-е годы в Эстонии